Суперкубок Словаччини з футболу 2014 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 липня 2014 року між чемпіоном Словаччини Слованом та володарем кубка Словаччини клубом Кошице.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Словаччина